

Anime e manga 
Dream Team – anime giapponese
Dream Team – squadra di football americano protagonista del manga e dell'anime giapponese Eyeshield 21

Cinema 
Dream Team (Les Seigneurs) – film di Olivier Dahan del 2012

Sport 
Dream Team – soprannome della Nazionale di pallacanestro degli Stati Uniti d'America che partecipò ai Giochi Olimpici del 1992
Dream Team II – soprannome della Nazionale di pallacanestro degli Stati Uniti d'America che partecipò al Campionato mondiale del 1994
Dream Team III – soprannome della Nazionale di pallacanestro degli Stati Uniti d'America che partecipò ai Giochi Olimpici del 1996
Dream Team Taranto – squadra di basket in carrozzina di Taranto
 Dream Team – tag team di wrestling

Televisione 
Dream Team – serie televisiva britannica